Rościszewo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Rościszewo, dans le powiat de Sierpc, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Rościszewo, chef-lieu de cette gmina
 du village de Rościszewo, dans la voïvodie de Poméranie